Cerje je lahko:
 Cerje (343 mnm), hrib na Goriškem

 Cerje Jesenjsko (Hrvaška)
 Cerje Letovanićko (Hrvaška)
 Cerje Nebojse (Hrvaška)
 Cerje Pokupsko (Hrvaška)
 Cerje Samoborsko (Hrvaška)
 Cerje Tužno (Hrvaška)
 Cerje Vivodinsko (Hrvaška)
 Cerje, Bajina Bašta (Srbija)
 Cerje, Kraljevo (Srbija)
 Cerje, Niš (Srbija)
 Cerje, Vrbovec (Hrvaška)
 Cerje, Zagreb (Hrvaška)